Трудовик — многозначный термин:

 преподаватель трудового обучения;

 член политической организации Трудовая группа;

 название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Трудовик — деревня в Крупском районе Минской области.

Казахстан 

 Трудовик — село в Каскеленском районе Алма-Атинской области, в 1991 г. включено в состав г. Алма-Ата.

Россия 
 Трудовик — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Трудовик — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Трудовик — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Трудовик — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Трудовик — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Трудовик — посёлок в Питерском районе Саратовской области.

Украина 
 Трудовик — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Трудовик — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Трудовик — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Трудовик — село в Корюковском районе Черниговской области.